Николай Виноградский:
 Виноградский, Николай Васильевич (1873—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Виноградский, Николай Иванович (род. 1929) — советский и российский оператор документального кино.
 Виноградский, Николай Ильич (1833—1904) — подольский губернский предводитель дворянства.
 Виноградский, Николай Николаевич (1883—1931) — сотрудник МВД Временного правительства, участник процесса по делу «Тактического центра».